Kranzberger ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Kranzberger (1804–1850), deutscher Maler; restaurierte 1841 das Goliath-Fresko am Goliathhaus in Regensburg 
 Joseph Kranzberger (1814–1844), deutscher Maler

Siehe auch
 Kransberg (Begriffsklärung)